La fuite en Égypte a été l'objet de plusieurs œuvres : 
 La Fuite en Égypte, fresque de Giotto di Bondone, datant de 1303-0305 ;
 La Fuite en Égypte, tableau attribué au Titien, datable de 1509 ;
 La Fuite en Égypte, tableau attribué à Sandro Botticelli, peint en 1510 ;
 La Fuite en Égypte, tableau de Pieter Brueghel l'Ancien, peint en 1563 ;
 La Fuite en Égypte, tableau d'Adam Elsheimer, peint en 1609 ;
 La Fuite en Égypte, tableau de Nicolas Poussin, peint en 1657 et 1658 ;
 La Fuite en Égypte, tableau de Giambattista Tiepolo, peint entre 1764 et 1770, conservé au Portugal, au Museu Nacional de Arte Antiga de Lisbonne. Un autre tableau de Tiepolo sur le même thème daté entre 1767 et 1770 est au Metropolitan Museum of Art à New York
 Bethléhem-La fuite en Égypte, aquarelle de William Turner réalisée vers 1833-1836, actuellement dans une collection privée

Notes et références